Dit is een lijst van planetoïden 51701-51800. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (51701) - || 2001 KZ23|| 17 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51702) - || 2001 KK24|| 17 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51703) - || 2001 KM24|| 17 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51704) - || 2001 KO26|| 17 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51705) - || 2001 KA27|| 17 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51706) - || 2001 KX27|| 17 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51707) - || 2001 KR28|| 21 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51708) - || 2001 KU28|| 21 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51709) - || 2001 KW28|| 21 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51710) - || 2001 KZ28|| 21 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51711) - || 2001 KH29|| 21 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51712) - || 2001 KO29|| 21 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51713) - || 2001 KC30|| 21 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51714) - || 2001 KG30|| 21 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51715) - || 2001 KB31|| 21 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51716) - || 2001 KF31|| 22 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51717) - || 2001 KJ31|| 22 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51718) - || 2001 KL34|| 18 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51719) - || 2001 KH36|| 18 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51720) - || 2001 KZ36|| 21 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51721) - || 2001 KY37|| 22 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51722) - || 2001 KF38|| 22 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51723) - || 2001 KN38|| 22 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51724) - || 2001 KJ39|| 22 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51725) - || 2001 KV39|| 22 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51726) - || 2001 KV40|| 23 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51727) - || 2001 KV41|| 24 mei 2001 || NEAT
|-
| (51728) - || 2001 KQ42|| 22 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51729) - || 2001 KA44|| 22 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51730) - || 2001 KC45|| 22 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51731) - || 2001 KF45|| 22 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51732) - || 2001 KQ45|| 22 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51733) - || 2001 KZ45|| 22 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51734) - || 2001 KX46|| 22 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51735) - || 2001 KL47|| 24 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51736) - || 2001 KA48|| 24 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51737) - || 2001 KD48|| 24 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51738) - || 2001 KQ48|| 24 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51739) - || 2001 KQ49|| 24 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51740) - || 2001 KG50|| 24 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51741) Davidixon || 2001 KQ0|| 24 mei 2001 || M. Collins, M. White
|-
| (51742) - || 2001 KE55|| 22 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51743) - || 2001 KK55|| 22 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51744) - || 2001 KP56|| 23 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51745) - || 2001 KS58|| 26 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51746) - || 2001 KM62|| 18 mei 2001 || Spacewatch
|-
| (51747) - || 2001 KR63|| 20 mei 2001 || NEAT
|-
| (51748) - || 2001 KC64|| 21 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51749) - || 2001 KF65|| 22 mei 2001 || LONEOS
|-
| (51750) - || 2001 KL66|| 22 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51751) - || 2001 KQ66|| 23 mei 2001 || NEAT
|-
| (51752) - || 2001 KW68|| 21 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51753) - || 2001 KV71|| 24 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51754) - || 2001 KT73|| 24 mei 2001 || Spacewatch
|-
| (51755) - || 2001 LC3 || 13 juni 2001 || LINEAR
|-
| (51756) - || 2001 LO3 || 13 juni 2001 || LINEAR
|-
| (51757) - || 2001 LA4 || 13 juni 2001 || LINEAR
|-
| (51758) - || 2001 LL4 || 13 juni 2001 || LINEAR
|-
| (51759) - || 2001 LO6 || 14 juni 2001 || NEAT
|-
| (51760) - || 2001 LC7 || 15 juni 2001 || LINEAR
|-
| (51761) - || 2001 LD7 || 15 juni 2001 || LINEAR
|-
| (51762) - || 2001 LV7 || 15 juni 2001 || NEAT
|-
| (51763) - || 2001 LD8 || 15 juni 2001 || NEAT
|-
| (51764) - || 2001 LR8 || 15 juni 2001 || NEAT
|-
| (51765) - || 2001 LT10|| 15 juni 2001 || LINEAR
|-
| (51766) - || 2001 LH12|| 15 juni 2001 || LINEAR
|-
| (51767) - || 2001 LH15|| 11 juni 2001 || Spacewatch
|-
| (51768) - || 2001 LQ16|| 14 juni 2001 || Spacewatch
|-
| (51769) - || 2001 LS18|| 15 juni 2001 || LINEAR
|-
| (51770) - || 2001 LH19|| 15 juni 2001 || LINEAR
|-
| (51771) - || 2001 MH || 16 juni 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (51772) - || 2001 MJ || 16 juni 2001 || Badlands
|-
| (51773) - || 2001 MV || 16 juni 2001 || LINEAR
|-
| (51774) - || 2001 MH1 || 16 juni 2001 || NEAT
|-
| (51775) - || 2001 MZ2 || 16 juni 2001 || NEAT
|-
| (51776) - || 2001 MT3 || 16 juni 2001 || LINEAR
|-
| (51777) - || 2001 MG8 || 20 juni 2001 || NEAT
|-
| (51778) - || 2001 MV8 || 17 juni 2001 || NEAT
|-
| (51779) - || 2001 MY8 || 19 juni 2001 || NEAT
|-
| (51780) - || 2001 MB9 || 20 juni 2001 || NEAT
|-
| (51781) - || 2001 MU9 || 22 juni 2001 || NEAT
|-
| (51782) - || 2001 MC12|| 21 juni 2001 || NEAT
|-
| (51783) - || 2001 MO12|| 21 juni 2001 || NEAT
|-
| (51784) - || 2001 MJ15|| 23 juni 2001 || NEAT
|-
| (51785) - || 2001 MG17|| 27 juni 2001 || NEAT
|-
| (51786) - || 2001 MY18|| 29 juni 2001 || LONEOS
|-
| (51787) - || 2001 MP19|| 22 juni 2001 || NEAT
|-
| (51788) - || 2001 ME21|| 26 juni 2001 || NEAT
|-
| (51789) - || 2001 MG21|| 26 juni 2001 || NEAT
|-
| (51790) - || 2001 MG23|| 27 juni 2001 || NEAT
|-
| (51791) - || 2001 MD24|| 27 juni 2001 || NEAT
|-
| (51792) - || 2001 MD25|| 17 juni 2001 || LONEOS
|-
| (51793) - || 2001 MK25|| 17 juni 2001 || LONEOS
|-
| (51794) - || 2001 MC26|| 19 juni 2001 || NEAT
|-
| (51795) - || 2001 MR26|| 19 juni 2001 || NEAT
|-
| (51796) - || 2001 MJ27|| 20 juni 2001 || LONEOS
|-
| (51797) - || 2001 MM27|| 20 juni 2001 || LONEOS
|-
| (51798) - || 2001 MA28|| 23 juni 2001 || NEAT
|-
| (51799) - || 2001 MF29|| 27 juni 2001 || LONEOS
|-
| (51800) - || 2001 NN2 || 13 juli 2001 || NEAT|}

Planetoïdenlijsten